Chulutu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chulutu (socken i Kina), Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Chuluut Gol (vattendrag i Mongoliet, lat 49,18, long 100,68), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar